Il singolare  del Challenger Banque Nationale 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Rik De Voest hanno battuto in finale 6–0, 7–5 Tim Smyczek.

Teste di serie

  Michał Przysiężny (semifinali)
  Dieter Kindlmann (primo turno)
  Alex Kuznetsov (primo turno)
  Michael Lammer (primo turno)

 Brendan Evans (primo turno)
 Im Kyu Tae (primo turno)
 Vincent Millot (primo turno)
 Lester Cook (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Banque Nationale 2010